Az Athénban megrendezett 1906. évi nyári olimpiai játékokon a férfi egyéni tőrvívás egyike volt a 8 vívószámnak. 37 induló volt 8 nemzetből.

Eredmények

Első kör

Elődöntő

Döntő

Források
Adatok
Adatok

Vívás az 1906. évi nyári olimpiai játékokon